Az osztálytársam egy majom, néha: Az edzőtársam egy majom (eredeti cím: My Gym partner's a Monkey) amerikai televíziós rajzfilmsorozat, amelyet Timothy Cahill és Julie McNally Cahill alkotott és a Cartoon Network Studios készített. A sorozatot Magyarországon és Amerikában egyaránt a rajzfilmekre szakosodott Cartoon Network televízióadó sugározza.

Történet

Szereplők 
 Oroszlán Ádám – Egy adminisztrációs hiba azt eredményezte, hogy a 12 éves Ádám az egyetlen emberi lény az iskolájában. Nincsenek "dzsungelben szerzett sebei", ami őt időként hátrányos helyzetbe hozza, gyors észjárása és tapintatos természete azonban átsegíti őt ezeken, a dzsungelbéli iskolatársaival töltött napokon.

 Pókmajom Jakab – Jakabnak, Ádám legjobb barátjának arany szíve van, bár a csínytevései és a pajkos tettei gyakran juttatja bajba mindkettőjüket. Jakab nem a sziporkázó elméjéről híres, a humora és a kedvessége azonban sok barátot szerzett neki.

 Csuszi Pyton – Csuszi, az álmodozó, enyhén visszafogott beállítottságú óriáskígyó, folyton alul-teljesítőként jellemezhető. Legtöbbször ügyet sem vetnek rá, annak ellenére, hogy alkalmazkodó természete rokonszenvessé teszi sokak számára.

 Ingrid zsiráf – Ingrid az osztály többi tanulója fölé tornyosul, ami nagyképűvé teszi. Gyakran nem is látjuk az arcát, mivel a feje nem is látszódik a képmezőnkben. Fülig szerelmes Adámba.

 Viktor 'Bika' Cápowszky – Az iskola szájhőse, aki mindenre szemet vet, ami a másé, Viktor a legjobban azt élvezi, ha kikezdhet kisebb gyerekekkel, és ellophatja az uzsonnájukat. Azt hiszi, hogy ő a legvagányabb szélhámos a városban, a kemény külső mögött azonban egy nagy csecsemő rejlik.

 Tündérbéka igazgató – A méretét tekintve, Tündérbéka igazgató jó munkát végez, megszerezve az őt megillető tiszteletet, amikor az iskolában rohan. Szeret lazítani, a legyes bögréjéből falatozni, és közben a Carpenterst hallgatni.

 Kopolty Ili – Kopolty Ili akváriuma védelméből tartja a tornaórákat. Türelme elég hamar elfogy, mikor Ádám szerencsétlenkedését kell figyelnie az órán.

 Kaméleon kisasszony – Kaméleon kisasszony hajlamos a drámára, nem véletlen, hogy ő vezeti a dráma/művészeti osztályt. Mindig szenvedélyesen mesél történeteket korábbi életéből, amikor reklámsztár volt.

Magyar változat 
Magyar hangok
 Penke Bence – Ádám
 Dányi Krisztián – Jakab
 Seder Gábor – Csuszi
 Vári Attila – Vilmos
 Mánya Zsófia – Ingrid
 Kisfalvi Krisztina – Pletyi
 Seszták Szabolcs – James
 Holl Nándor – Bika
 Csík Csaba Krisztián – Tündérbéka igazgató
 Kocsis Mariann – Gazella nővér
 Grúber Zita – Eugénia asszony
 Gardi Tamás – Mr. Mandrill
Némedi Mari – Kaméleon kisasszony
Martin Márta – Kopolty Ili
 ? – Varacskos asszony
 ? – Kerry

Epizódok

Díjak és jelölések

Források

További információk 
 
 
 
  

2005-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Amerikai animációs sorozatok
Amerikai rajzfilmsorozatok
Eredeti Cartoon Network-sorozatok
2008-ban befejezett amerikai televíziós sorozatok